Террористический акт в Пешаваре 22 сентября 2013 года — террористический акт в городе Пешавар провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана, который был осуществлён двумя террористами-смертниками в местном христианском храме (Церкви всех святых). В результате теракта было убито от 80 до 83 человек, ещё 130 были ранены. Террористический акт стал самой масштабной атакой на христиан Пакистана за всю историю страны.

Ход событий 
События теракта начались после того, как два террориста-смертника выстрелили в двух охранников при входе, убив одного из них. После того как террористы были остановлены местной полицией, один из смертников подорвал бомбу, тогда как второй вошёл в церковь и взорвал бомбу в здании церкви. По другим свидетельствам, взрыв произошёл в момент, когда посетители церкви собрались на лужайке у церкви для получения бесплатной еды. Из-за силы взрыва в здании церкви возникли отверстия, было выбито стекло из соседних построек. Тела смертников были быстро опознаны и отправлены на экспертизу. В свои одежды террористы поместили шесть килограммов взрывчатки.

Причастность к теракту 
Ответственность за террористический акт взяла на себя исламистская группировка Джунуд Аллах, связанная, в свою очередь, с группировкой Техрик-и-Талибан Пакистан. Её члены сообщили, что нападения на христиан и других представителей немусульманских конфессий Пакистана происходят по той причине, что они, по мнению членов организации, являются врагами ислама и что эти акции не прекратятся, пока имеют место атаки беспилотных самолётов США на Пакистан . Между тем сама организация Техрик-и-Талибан Пакистан заявляет, что не имеет отношения к террористическому акту и вообще не связана с организацией Жундала.

Реакция пакистанских христиан 
Христиане, проживающие в окрестных местах неподалёку от церкви, вышли на импровизированную акцию протеста, в ходе которой сжигались шины, а сами участники выкрикивали лозунги. В районе Кага Гейт, в котором расположены многочисленные другие церкви, были закрыты магазины. Акции с целью осуждения террористического акта также состоялись в Карачи, Лагоре, Мултане и других городах; в Карачи произошли столкновения рассерженных демонстрантов с полицией. Христианские общины Пакистана начали оплакивать, по их мнению, «смерть в будущем пакистанских христиан», поводом для чего стала ещё и серия недавних нападений.

Реакция пакистанских властей 
Премьер-министр страны Наваз Шариф осудил данный теракт, отметив, что террористы не имеют религиозных различий и что атаки на невинных людей противоречат учениям ислама.

Реакция в России 
По факту теракта Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Пакистана Мохаммаду Навазу Шарифу. Свои соболезнования премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мохаммаду Навазу Шарифу выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

См. также 
 Теракт в Лахоре 15 марта 2015 года
 Церковь Всех Святых (Пешавар)

Примечания 

События 22 сентября
Сентябрь 2013 года
2013 год в Пакистане
Террористические акты 2013 года
Террористические акты исламистов
Террористические акты, совершённые в Пешаваре